Трускавецький провулок
 Трускавецька вулиця (Київ)
 Трускавецький планетарій
 Трускавецький Роман Степанович — головний науковий співробітник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», д.с.-г.н., професор, член-кор. НААН.